El término «La reina de las nieves» puede referirse a:

Literatura 

 La reina de las nieves, cuento de Hans Christian Andersen;
 La reina de las nieves, novela de Carmen Martín Gaite.

Cine y televisión 

 La reina de las nieves (película de 1957)
 La reina de las nieves (película de 2002)
 La reina de las nieves (anime)